Чагадаев — фамилия; имеет женскую форму Чагадаева.
 Чагадаев, Александр Сергеевич (1889—1939) — российский музыкант-балалаечник, организатор и руководитель различных оркестров русских народных инструментов, педагог.
 Чагадаева, Ирина Алексеевна (род. 1925) — артистка народно-сценического танца, солистка и педагог Ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева.